Blausee heißen folgende geographischen Objekte:
 Blausee (Baden-Württemberg), Badesee der Gemeinden Altlußheim und Neulußheim in Baden-Württemberg, Deutschland
 Blausee (Berner Oberland), Bergsee bei Mitholz in der Gemeinde Kandergrund, Kanton Bern, Schweiz
 Blausee (Lungau), Bergsee bei Tweng im Lungau, Land Salzburg, Österreich
 Blausee (Melchsee-Frutt), Bergsee bei Melchsee-Frutt, Kanton Obwalden, Schweiz
 Blausee (Obersulzbachtal), natürlicher Stausee im Obersulzbachtal, Neukirchen am Großvenediger, Pinzgau, Land Salzburg, Österreich
 Blausee (Oberwallis), Bergsee zwischen Riederalp und Bettmeralp im Kanton Wallis, Schweiz
 Blausee (Grengiols), Bergsee im Binntal im Kanton Wallis, Schweiz
 Blausee (Wangen im Allgäu), Stillgewässer in Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Blauer See
 Blue Lake
 Lac Bleu